Le tournoi de tennis de Moscou 2002 s'est déroulé du 30 septembre au 6 octobre à Moscou.

Faits marquants 
 Paul-Henri Mathieu remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Sjeng Schalken alors qu'il sortait des qualifications. Il emporte ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Roger Federer et Max Mirnyi s'imposent en finale face à Joshua Eagle et Sandon Stolle. Il s'agit du  en double pour Federer et du  pour Mirnyi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2002)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Kremlin
ATP 2002
Sport en Russie en 2002
Tennis en septembre 2002
Tennis en octobre 2002